Umm může být:

Města
 Umma (město) – zaniklé starověké sumerské město
 Umm al-Fachm – město v Izraeli, v Haifském distriktu
 Umm al-Kuvajn – desáté nejlidnatější město ve Spojených arabských emirátech
 Šibli-Umm al-Ganam – město v Izraeli, v Severním distriktu.

Městské čtvrti
 Umm Lísún – arabská městská čtvrť v jižní části Jeruzaléma v Izraeli
 Umm Túbá – arabská městská čtvrť v jižní části Jeruzaléma v Izraeli

Osobnosti 
 Umm Kulthum (1904–1975) – egyptská zpěvačka a hudebnice

Hory
 Džabal Umm ad-Dámí (1854 m) – hora v pohoří Džabal aš-Šará v jihozápadní Asii

Jiné
 Umma – původem arabský výraz, který doslova znamená „komunita“ či „národ“
 Umm al-Kuvajn (emirát) – jeden ze sedmi emirátů ve Spojených arabských emirátech
 Umm el-Káb – egyptské pohřebiště pocházející z Předdynastické doby